Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Allegany () :
le comté d'Allegany, situé dans l'État du Maryland ;
le comté d'Allegany, situé dans l'État de New York.

Il existe également trois comtés homophones et à l'orthographe très proche :  2  (Caroline du Nord et Virginie) et un comté d'Allegheny (Pennsylvanie).